Кизлярский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Юбилейное.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана